Pouso Alto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piracanjuba (ort), Goiás, 
 Pouso Alto (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar